Amor en custodia (2005), une telenovela argentine produite par Telefe ;
  Amor en custodia (2005-2006), une telenovela mexicaine produite par Azteca ;
  Amor en custodia (2009-2010), une telenovela colombienne produit par RCN Televisión.

Voir aussi 
  Amores verdaderos (2012), une telenovela mexicaine produite par Televisa basée sur Amor en custodia